Ferrante I de Nápoles ou Fernando I de Nápoles (1424-1494) — rei de Nápoles de 1458 a 1494
 Ferrante I Gonzaga (1507-1557) — conde de Guastalla de 1539 a 1557

 
Desambiguações de antropônimos